Груша 'Сибирячка' — технический сорт груши российской селекции.

Включён в Госреестр в 1974 году по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам.

Груша 'Сибирячка' перспективна для селекции на зимостойкость и в качестве зимостойкого скелетообразователя.

Характеристика сорта 
Деревья сильнорослые. Крона раскидистая, средней густоты. Плодоносит на копьецах, простых кольчатках и плодовых прутиках на 2—10-летних побегах.

Побеги коричневые, с легким сероватым налетом. Листья широкояйцевидные и округлые, с длинным кончиком, темно-зеленые, кожистые, блестящие, с волнистыми пильчатыми краями, с длинными ресничками. Черешки длинные.

Плоды зеленовато-жёлтые, мелкие, массой 35—62 г, округлые, с пятью сглаженными ребрами. Кожица матовая, гладкая. Плодоножка длинная, толстая, воронка мелкая. Чашечка средней величины, открытая.
Мякоть кремовая, сочная, кисло-сладкая, терпкая, посредственного вкуса, в лёжке темнеет. Согласно другому источнику вкус удовлетворительный.

Химический состав плодов: сумма сахаров — 8,9% (5,6—11,1), титруемых кислот — 1,09% (0,80—1,24), дубильных веществ — 170 мг/100г (153—187), аскорбиновой кислоты — 8,55 мг/100г (7,5—10,5), Р-активных веществ — 174 мг/100г (74—187).

В культуре 
Плоды созревают в первой декаде сентября, хранятся до 20 дней.

Деревья плодоносят на четвертый–пятый год. Урожайность высокая, ежегодная. Зимостойкость очень высокая.

Достоинства сорта: высокая зимостойкость и урожайность.

Недостатки сорта: плоды мелкие, вкус посредственный.

Происхождение

Примечания 

Сибирячка
Плодоводство в СССР